Polskie nazwisko noszone m.in. przez osoby:
 Aleksander Mościcki (1898-1980), polski duchowny katolicki
 Bolesław Mościcki (1877-1918) pułkownik Wojska Polskiego
 Bolesław Mościcki (1899-1976) major Wojska Polskiego
 Czesław Mościcki (1922-1990), dyrektor szkoły
 Henryk Stanisław Mościcki (1881-1952), polski historyk
 Henryk Józef Mościcki (1911-1960), polski historyk
 Ignacy Mościcki (1867-1946), Prezydent RP, polski polityk i chemik
 Witold Jan Mościcki (1857-1937) – ziemianin, najstarszy brat prezydenta RP Ignacego Mościckiego